Абдураимов — тюркская фамилия. Встречается, в частности, среди узбеков и крымских татар.

 Абдураимов, Азамат Берадорович (род. 1966) — советский и узбекский футболист.
 Абдураимов, Баходыр Берадорович (род. 1979) — узбекский футболист.
 Абдураимов, Берадор Хасанович (род. 1943) — советский футболист.
 Абдураимов, Васви Эннанович (род. 1954) — активист национального движения крымских татар, председатель кенеша «Милли Фирка».
 Абдураимов, Жасур Берадорович (род. 1972) — советский и узбекский футболист.
 Абдураимов, Махкам Абдураимович (1916—1975) — советский историк-востоковед.
 Абдураимов, Элнур Нургалиевич (род. 1994) — узбекский боксёр-профессионал, казахского происхождения.

 Абдураимова, Нигина Джасуровна (род. 1994) — узбекская теннисистка.